Метафизика може да се отнася за:
 метафизика, дял от философията;
 метафизика, философски метод;
 „Метафизика“, книга от Аристотел.